«Dreamer» () — песня нидерландского диджея и музыкального продюсера Мартина Гаррикса, записанная при участии американского певца Майка Юнга. Релиз состоялся 1 ноября 2018 года на лейбле STMPD RCRDS.

История 
Во время интервью в августе 2018 года Мартин Гаррикс впервые рассказал о работе с Майком Юнгом. Майк Юнг так же рассказал, что он был потрясен интересом Гаррикса к работе с «60-летним мужчиной».«Он замечательный певец. Я видел его на видео, он пел в Нью-Йорксом метро. Его история... он пел в метро 38 лет. Я пригласил его в Амстердам, у нас была потрясающая неделя, мы писали музыку на лодке с гитарой». — Мартин Гаррикс
Песня отдала дань уважения покойной жене Майка — Лидии, которая скончалась в 2018 году.

Список композиций

Ремиксы
 «Dreamer» (Nicky Romero Remix) — 3:44
 «Dreamer» (SLVR Remix) — 2:51
 «Dreamer» (EAUXMAR Remix) — 2:58
«Dreamer» (Brooks Remix) — 3:05
«Dreamer» (Infuze Remix) — 3:51
«Dreamer» (SLVR Booshi Remix) — 2:51

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2018 года
Песни Мартина Гаррикса
Песни 2018 года
Песни, написанные Брайаном Ли